«Gracias por Pensar en Mi» () — сингл с альбома Рики Мартина MTV Unplugged. Был выпущен 20 марта 2007 года. Изначально песня входила в альбом 1998 года Vuelve.

Представляет собой испаноязычную адаптацию песни «A Via Láctea» группы «Legião Urbana».

Появление в чарте 
Сингл поднялся до двадцать первой позиции в Latin Pop Songs в США. В Мексике получил 4 платиновых диска за продажу более 400 000 копий.

Форматы и трек-листы 
US promotional CD single
 «Gracias por Pensar en Mi» — 4:38

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records